Ágios Mámas kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Ágios Mámas (ort i Cypern, Eparchía Lemesoú, lat 34,85, long 32,95),

Grekland 

 Ágios Mámas (ort i Grekland), Mellersta Makedonien, Chalkidike, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar